Emperadriu Lü Zhi (呂雉), emperadriu de la Dinastia Han Occidental
 Lu Zhi (Dinastia Han) (盧植), ministre de la Dinastia Han Oriental
 Lu Zhi (Dinastia Tang) (陸贄), canceller de la Dinastia Tang
 Lu Zhi (poeta) (盧摯), poeta de la Dinastia Yuan
 Lu Zhi (pintor) (陸治), pintor de la Dinastia Ming